Bikar bezeichnet
 Bikar, unbewohntes Atoll

Bikar ist der Familienname folgender Personen:
 Alenka Bikar (* 1974), slowenische Weitspringerin
 Péter Bikár (* 1945), ungarischer Eishockeyspieler